Что случилось прошлой ночью ():

 «Что случилось прошлой ночью» — американский фильм 1986 года
 «Что случилось прошлой ночью» — американский фильм 2014 года
 «Что случилось прошлой ночью» — эпизод сериала «Декстер»

См. также 
 «О прошлой ночи» — эпизод сериала «Южный парк».